James Cameron se poate referi la următoarele persoane:

 James Cameron, regizor canadian de film
 J. Donald Cameron (1833–1918), politician american
 James R. Cameron (n. 1929), profesor și istoric american
 James Cameron (1914–2006), activist american pentru drepturile omului
 James Cameron, antrenor de fotbal american
 James Cameron (1911–1985), jurnalist britanic
 James Cameron, om de știință britanic implicat în cazul Lindy Chamberlain
 Jim Cameron (1930–2002), politician australian
 Jim Cameron, jucător de polo pe apă
 Jimmy Cameron, jucător jamaican de crichet